Юсьва (с коми-пермяцкого: «Лебединая вода») — село в Пермском крае, расположенное на берегу одноименной реки. Входит в Юсьвинский муниципальный округ. Являлась (до 2020) административным центром Юсьвинского муниципального района.

История 
Юсьва известна с 1579 года.

Возле Юсьвы находилось кладбище с храмом Георгия Победоносца, в честь которого Юсьву иногда называли «Георгиевским погостом».

С 1860-х гг. Юсьва была центром Юсьвинской волости Соликамского уезда, с 1925 г. — Юсьвинского района, а позднее — Юсьвинского сельсовета (до 2006 года).

7 октября 2009 года в состав села вошла упраздненная деревня Савино.

1 января 2020 года муниципальный район был упразднён, а все входившие в его состав сельские поселения объединены в муниципальное образование Юсьвинский муниципальный округ.

Население

Известные люди 
 В селе родился Вилесов, Георгий Иванович (1902—1979) — советский горный инженер, учёный, доктор технических наук.

Достопримечательности 
Памятниками архитектуры являются бывшие дома купцов Ф. А. Боталова и Г. В. Вилесова.

Примечания 

Населённые пункты Юсьвинского района